Wehranlage steht für:

 allgemein eine militärische Befestigung
 speziell eine verteidigungsfähige Anlage von temporärer Bauart, siehe Feldbefestigung
 eine Sperre im natürlichen Flussbett, siehe Wehr (Wasserbau)